Le terme ligne 87 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 47/87 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Ligne 87 des chemins de fer belge.

Voir aussi 
  

87